Минерал дел Монте има више значења:

 Општина Минерал дел Монте (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Минерал дел Монте (Минерал дел Монте, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику